Regenhart ist der Familienname folgender Personen:

Siehe auch:

 Regenhart & Raymann, Webereiunternehmen